Norges kvindefodboldlandshold er det nationale fodboldhold for kvinder i Norge. Det administreres af Norges fodboldforbund.

VM-resultater

EM-resultater 
I 1979 blev Norge slået ud i 1. runde. Dette var et uofficielt mesterskab, og tæller ikke med i UEFAs statistik.

Spillere

Aktuel trup 
Følgende spillere blev indkaldt til den endelige trup for EM i kvindefodbold 2022 i England.

Landstræner: Martin Sjögren

Landsholdstrænere 
 1978–1982: Per Pettersen
 1987–1989: Erling Hokstad/Dag Steinar Vestlund
 1983–1989: Erling Hokstad
 1989–1996: Even Pellerud
 1996–2000: Per-Mathias Høgmo
 2000–2004: Åge Steen
 2005–2009: Bjarne Berntsen
 2009–2012: Eli Landsem
 2012–2015: Even Pellerud
 2015–2016: Roger Finjord
 2016: Leif Gunnar Smerud (stedfortræder)
 2016–: Martin Sjögren

Referencer 

Kvindefodboldlandshold
Kvindefodboldlandshold